Појам Жана од Валоа може да се односи на:

 Жана од Валоа, грофица Еноа
 Жана од Валоа, војвоткиња Алансона 
 Жана од Валоа, краљица Наваре